Langon je ime nekaj naselij in občin v Franciji:

 Langon, departma Gironde,
 Langon, departma Ille-et-Vilaine,
 Langon, departma Loir-et-Cher.